Bouvard ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Bouvard (1767–1843), französischer  Astronom
 Bernard Bouvard (1924–2009), französischer Radrennfahrer 
 Carol Bouvard (* 1998), Schweizer Freestyle-Skierin

 Hugo von Bouvard (1879–1959), österreichischer Maler

Bouvard ist der Name folgender Orte:
 Bouvard, Ortschaft in Voglans, Département Savoie, Frankreich

Bouvard steht für:
 Vallis Bouvard, Mondtal
 Bouvard und Pécuchet, Roman von Gustave Flaubert (1881)